Bill Williams puede referirse a:

Personas 
 Bill Williams (actor), actor estadounidense.
 Bill Williams (videojuegos), diseñador y programador de juegos para Atari 8-bit y Amiga.

Otros 
 Río Bill Williams, un río del estado de Arizona, Estados Unidos, afluente del Río Colorado.